Lincoln Red Imps FC er en semi-professionel fodboldklub fra Gibraltar. Klubben spiller i Gibraltar Premier Division, og deler Victoria Stadium med alle andre klubber i området. Lincoln Red Imps FC er klubben på Gibraltar der har vundet flest ligatitler. Klubben har vundet 20 ligatitler, hvor de sidste 12 har været i træk. Klubben var i 2014 det første hold til at repræsentere Gibraltar i UEFA Champions League.

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber
Fodbold i Gibraltar
Etableret i 1976